Лакапе́ль-Сегала́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-2 Валле-дю-Серу. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81123.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 530 км к югу от Парижа, в 75 км северо-восточнее Тулузы, в 25 км к северо-западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 96 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 60 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 48 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 80,0 %, в 1999 году было 82,0 %). Из 48 активных работали 44 человека (29 мужчин и 15 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 12 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн